Balm Naaba Targnèbga fut un ministre et guerrier infatigable de Naaba Ligdi, grand roi de Boussouma, au Burkina Faso. Fils de Napaga Nassoum, et de Zoukognaaba Parzoum, son nom de guerre est "Kounounkoung Targnèbga Npassa Piroungou" autrement dit, "Le crocodile qui est infecté de la bourbouille voit sa rugosité augmenter"; un autre nom de guerre de Targnèbga est "Bibièg tooguem guienfo, biè bè rend koutou" ou "un intrépide ou bandit qui frappe ma tête n'a qu'à épandre la sienne de fer". Grand guerrier, il fut l'instructeur d'armes du Tansoaba Kiiba, chef d'état major des armées royales, alors enfant. Stratège hors pair, il est l'artisan de nombreuses victoires de Boussouma au cours de batailles souvent considérées comme perdues d'avance. On peut citer la dernière  bataille entre Boussouma et Ouagadougou ; pendant que les guerriers de Ouagadougou étaient en train de festoyer dans Wayugiya (capitale du royaume) occupée et incendiée, Targnèbga réorganisa son armée et contourna le champ de bataille par l'Ouest (Mané, Yimiougou, Noungou) pour rentrer dans Ouahigouya par Korsimoro donnant l'impression à l'ennemi qu'il s'agissait de troupes de renfort envoyées par le Mogho naaba ; surprise, la débandade fut totale dans l'armée de Ouagadougou et les pertes lourdes ; Targnèbga poursuivit les survivants jusqu'à Ouagadougou et encercla  même la résidence du Mogho Naaba.

On peut aussi parler des guerres contre Koala, Bogandé, Bilanga et autres dans le Goulmou où des stratégies de contournement d'obstacles divers ont favorisé les victoires.
Il faut noter que Targnebga était épaulé par d'intrépides guerriers comme Sousnaaba Pagomnebemba, Wahigounaaba Nointarba, Kombinaaba Radondmnaabin, Tomnaaba Laalé et Zoukognaaba Panimbyambin.

À la mort de Ligdi, Naaba Koom fut intronisé au détriment de son frère aîné Veneouindé et cela grâce à la bienveillante complicité de Targnèbga sous prétexte que lui, grand guerrier et conquérant ne saurait élever un prince et qu'il perde le pouvoir à Boussouma alors même qu'il avait promis (avec les autres grands électeurs) à son ami Naaba Ligdi que Veneouindé son premier fils sera élu en temps opportun.

De mésentente en mésentente (certains diront qu'il est rattrapé par la trahison de la parole donnée) avec le nouveau  roi Naaba Koom son protégé, Targnèbga est mort assassiné par ce dernier vers 1892. Sa tombe se trouve côté sud du marché actuel de Boussouma.

Sources 
 Rimpazangdé Zacharia SOULGA

Personnalité politique burkinabé
Date de naissance non renseignée (XIXe siècle)
Décès en 1892
Roi de Boussouma